Es gab zwei Eisenbahnunfälle von Mvoungouti:

 im Jahr 1991, siehe Eisenbahnunfall von Mvoungouti (1991)
 im Jahr 2001, siehe Eisenbahnunfall von Mvoungouti (2001)